Miejscowości w USA:
 Lincolnton – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Lincoln
 Lincolnton – miasto w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Lincoln
Gminy w USA:
 Lincolnton (ang. Lincolnton Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Lincoln